Pearse est notamment le nom de :

Patronymes 
 Arthur Sperry Pearse (1877-1956), zoologiste américain
 Patrick Pearse (1879-1916), professeur, poète, écrivain, et nationaliste irlandais

Lieux

Gare de Dublin Pearse, gare de Dublin

La rivière Pearse, cours d'eau de l’Île du Sud

Homonymie de patronyme